Pragobanka Cup se odehrál od 1. do 4. září 1994 ve Zlíně. Zúčastnila se jej čtyři reprezentační mužstva, která se utkala jednokolovým systémem každý s každým.

Výsledky a tabulka

Literatura 
 Sport - č.109/1995
 Gól - Hokej extra - č.27-28/1995

Externí odkazy 
  hockeyarchives.info

1994
Turnaje v ledním hokeji v Česku
Turnaje v ledním hokeji ve Zlíně
Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v Česku v roce 1994